Wilmar Orlando Barbosa Rozo (Villavicencio, 30 de noviembre de 1974) es un político e ingeniero, fue alcalde de Villavicencio en el periodo 2016-2019. Pertenece al Movimiento Unidos Podemos. Es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de los Llanos (Unillanos), Especialista en Ecología y Medio Ambiente de la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta), fue representante de los egresados en la Universidad de los Llanos en dos periodos, Director de Planeación del Departamento del Vaupés, Director del Instituto de Turismo del Meta y Secretario de Despacho del Meta, así mismo trabajó en el PNUD, CORPOICA y CORPORINOQUIA.

Reseña biográfica 
Nacido en Villavicencio en 1974, hijo de María Rozo y Efraín Barbosa, de una familia humilde, laboriosa y pujante del departamento del Meta que echó raíces en el barrio La Esperanza, WILMAR BARBOSA es reconocido como un hombre prudente y honesto, de retos y objetivos claros tanto en su vida pública como familiar.

Bachiller del INEM Luis López de Mesa y universitario de Unillanos, en cuyas aulas conoció a la que es su esposa, también Ingeniera, Dufay Ortiz Sosa, madre de sus hijos José Miguel y las mellizas María Antonia y María Isabel. Wilmar es, principalmente, un hombre de familia.

Su liderazgo público lo empezó a formar desde el Consejo Superior de la Unillanos al cual fue elegido en dos oportunidades en representación de los egresados, constituyéndose en sus primeros ejercicios de elección popular. En el 2011 fue candidato a la Gobernación del Meta por el Partido de la U, obteniendo 132.480 votos; seguidamente en el 2014 aspiró al Senado de la República  por el mismo Partido de la U con el número 37, alcanzando 42.928 votos.

Distinciones 

 Alcalde solidario e incluyente de Colombia, 2019.
 Corporación clúster de turismo de Villavicencio Julio 2018 por su apoyo al fortalecimiento y apoyo del turismo en Villavicencio.
 Centro de protección Social divino niño Jesús "hogar geriátrico, por apoyo brindado al adulto mayor. agosto de 2018
 Policía Nacional departamento de policía meta, por apoyo y colaboración con la seguridad. septiembre de 2018
 Universidad cooperativa de Colombia por el avance en la política de género, el desarrollo en la vivienda nueva y mejoramiento de vivienda rural. 2018
 Barrio villa Mónica por la labor en la realización del acueducto diciembre de 2018.
 Policía nacional, por su gran apoyo, compromiso y sinergia institucional. febrero de 2018
 Policía Nacional por el valioso aporte a la convivencia y seguridad ciudadana, diciembre de 2017.
 Beneficiarios del proyecto Betty Camacho de Rangel por la entrega del proyecto de vivienda de interés social abrió de 2016.
 Grupo de víctimas de Mininterior por el fortalecimiento de la estrategia de ciudades capitales para la implementación de la política pública de víctimas.
 Premio el alcalde más pilo, 2016.

Alcaldía de Villavicencio

Contienda Electoral 
El 25 de octubre del 2015 venció con una votación histórica 103.128 votos (49,2%) en la contienda electoral a Fernando Rivera del Partido de la U quién obtuvo 62.335 votos (29,74%) ocupando el segundo lugar y a Jennifer Arias del Centro Democrático que obtuvo 25.496 votos (12,16%).

Se posesionó como alcalde de Villavicencio el 29 de diciembre de 2015. A su aspiración electoral le dieron el respaldo Cambio Radical y Movimiento Unidos Podemos.

Gobierno 
Durante su discurso de posesión, Wilmar Barbosa manifestó que Villavicencio recuperaría los centros de salud, prometió construcción de vías y ratificó su compromiso con la educación.

El Concejo municipal aprueba el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos Podemos” en junio de 2016 mediante Acuerdo 06, este documento contempla 345 metas, el cual tiene un costo de un billón 510.747 millones de pesos distribuidos en cuatro ejes estratégicos:

 Social-89%
 Económico-9%
 Ambiental-1%
 Institucional 1%

A través de su programa “Villavicencio está en obra” se han adelantado mejoramientos en la malla vial urbana y rural, rehabilitación de 72 parques como la glorieta del Hospital Departamental de Villavicencio, la primera, séptima y octava etapa de la esperanza, el parque de Banderas, entre otros, en igual número de barrios, construcción de redes eléctricas, obras de protección, construcción de nuevas rutas viales, andenes, puentes peatonales y espacios públicos. El proyecto más recientemente iniciado es la rehabilitación de las intersecciones de la Avenida 40, donde se pretende agilizar  la movilidad. 

El corredor ecológico una de las obras más importantes en materia de movilidad para Villavicencio que se llevó a cabo en coordinación con la Gobernación del Meta, inicia en el puente del río Ocoa, y llega hasta el cruce El Palmar, en la Comuna 7,  tiene una distancia de 4,3 kilómetros  y tuvo una inversión de 29.000 millones de pesos, de los cuales 4.000 se destinaron a la compra de predios. Lo más importante de este corredor es  que ofrece alternativas a la Comuna 8 vía Acacias y la vía a Puerto López

El Alcalde entregó 23 unidades de maquinaria pesada como la adquisición de doble troques, máquina de podado, etc, es un pilar importante de esta administración con una inversión aproximada de 8.000 millones de pesos que modernizarán el parque automotor de la Secretaria de Infraestructura, el objetivo es aprovechar la mano de obra de la administración.

Villavivienda, la entidad encargada de fomentar y gestionar la construcción de vivienda de interés social y prioritario ha entregado 5.007 casas adicional a las 1.000 que construye en el casco urbano en el sector de La Madrid; en el sector rural se intervienen 217 viviendas de diferentes veredas y corregimientos en obras de construcción total y mejoramiento.

Durante la administración Unidos Podemos la legalización de barrios ha sido pilar importante del cual se han beneficiado más de 7.436 habitantes de los barrios Uniportales, Girasol ,Topacio, Calamar, Prados de Caño Grande, Villas de Alcaraván y Balcones de Brasilia. Sin embargo, se tiene previsto continuar con la legalización para el año 2019 con los asentamientos de Villa Juliana, Villa Fabiola, Azotea y Nuevo Amanecer de Pompeya, en zona rural.

A través de CORCUMVI se ha fortalecido el patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Mediante el programa Unidos por el Arte, que ha tenido tres versiones, el cual se ha realizado para proponer obras que se pueden visualizar en lugares estratégicos de la ciudad. Nuevos valores folclor llanero es un concurso con diversas modalidades y categorías, como pasaje criollo, voz recia e instrumental, entre otras, con lo cual el Gobierno ‘Unidos Podemos’ promueve el folclor llanero entre los niños y jóvenes no solo de Villavicencio sino de diversos municipios del Meta y la Orinoquia.

Sobre temas sociales y de participación ciudadana encontramos que Villavicencio es el único municipio con ruta de atención transversal para casos de vulneración de derechos de la población LGBTI; 13.602 abuelos beneficiándose con los subsidios del programa Colombia Mayor, de igual manera cuentan con tres centros de protección y 21 centros vida, distribuidos entre área rural y urbana. 6.670 personas en condición de discapacidad han recibido las ayudas técnicas y acceso a los centros de educación especial. Fortalecimiento de 240 ideas de negocios juveniles, servicios de asistencia a 300 habitantes de calle a través de asistencia terapéutica, psicosocial, alimentación, albergue y kit de aseo.

Entrega de 730 unidades productivas para población víctima y a través de la estrategia Pazificadores en alianza con el Programa Fe en Colombia del Ejército Nacional ha realizado talleres didácticos desde la diversidad cultural incentivando la cultura de paz a 102 niños. El Ministerio del Interior junto a la OIM y la USAID exaltó el compromiso del municipio por la política pública de víctimas.

La participación ciudadana en Villavicencio está fortalecida, así lo indica el número de miembros en los diferentes procesos de participación:

El rol de la mujer en la administración de Wilmar Barbosa ha sido priorizada creando así la Secretaria de la Mujer; en conjunto con Naciones Unidas ha tenido un papel activo frente a la igualdad de género, mujer y empoderamiento.

En cuanto al Acueducto, se adelanta la gestión de recursos para la construcción de una nueva bocatoma para Villavicencio en el sector de Quebrada Blanca, en la vereda de María la Alta con lo cual se resolverá la problemática de la línea existente. Con una inversión de 16.000 millones de pesos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ecopetrol y la alcaldía, que se suman a las inversiones que está realizando el municipio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio por 20.000 millones en la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de La Esmeralda (PTAP) conjuntamente con el Ministerio de Vivienda con un aporte de 30 mil millones más y la inversión de 26 mil millones para la puesta en marcha de la sectorización hidráulica de la ciudad.

El Instituto de Turismo de Villavicencio ha promocionado la campaña “Enamórate de Villavicencio” con sus personajes Carmentea y Florentino pretende resaltar la cultura llanera, que los Villavicenses recuperen sus tradiciones y creen una cultura de apropiación e identidad llanera.

Así mismo ha impulsado y creado verdadera cultura llanera al Festival Llanero, este se lleva a cabo la primera semana de diciembre en el parque Los Fundadores con programación en diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, donde los turistas pueden encontrar una oferta gastronómica típica de la región denominada “Porsiacaso”; paralelo a ello existe una feria artesanal, una carpa interactiva para niños, así mismo se encuentra el Alumbrado Navideño que durante toda la administración Unidos Podemos ha generado gran aceptación y se ha convertido en punto de referencia navideña a nivel nacional. 

Se creó el clúster de Turismo de Villavicencio después de 17 años. Gracias a la gestión municipal, fue protagonista del Primer Congreso Internacional de Destinos Emergentes y Villavicencio será la ciudad invitada en la Feria Anato para el 2020. 

Competitividad ha concentrado sus esfuerzos en estimular y fortalecer los mercados campesinos, brindando asistencia técnica y acompañamiento directo a los diferentes cultivos, apoyo a cacaocultores, la adquisición de maquinaria agrícola para mejorar las posibilidades de comercialización de su producto, la adquisición de animales, insumos, elementos, entrega de pollitas ponedoras para el empoderamiento de la mujer rural haciéndola parte de la economía familiar y garantizar seguridad alimentaria a largo plazo.

El suministro de elementos para la implementación de buenas prácticas para garantizar el mejoramiento de las razas bovinas existentes y la disminución de costos, entrega de bovinos, de elementos equipos e insumos para la implementación de huertas caseras y el apoyo importante a los procesos agroindustriales para la transformación de materia prima.

En el sector de Movilidad, se han creado estrategias para impulsar una movilidad sostenible, limpia y amigable con el medio ambiente, de esta forma se han creado ciclorrutas y estimulando el uso de la bicicletas con la campaña “VillaBici” en alianza con Ecopetrol, que es el programa de bicicleta pública con siete estaciones y 100 bicicletas a disposición de los ciudadanos en su primera etapa. Se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio el Foro Nacional de la Bicicleta 2017 y también la señalización vial vertical y horizontal ha marcado precedentes en la ciudad, sin dejar de lado la aplicación móvil Villamov donde los usuarios pueden acceder a información vial del municipio en tiempo real, además de las capacitaciones y campañas viales y las entregas de elementos de seguridad vial.

En materia de Seguridad, entró en funcionamiento el Centro de Mando y Control con la instalación 335 cámaras ubicadas en 245 puntos en la ciudad, con recursos provenientes del Fondo de Seguridad del municipio- FONSET. 

Las inversiones realizadas con recursos del FONSET en vehículos fueron por un valor de $5.521.137.553, dividido en motocicletas para la Vigilancia de la Policía Metropolitana, para Migración Colombia y Ejército Nacional,  camionetas para el Ejército Nacional el Inpec con destino al traslado de Detenidos y para la Policía de Menores. En dotación a los organismos de seguridad del estado (Equipos de cómputo, muebles, mantenimiento de cámaras, panel de vigilancia y del Centro de mando y Control Ciudadano y dotación del CP3), por un valor de 1,785’678.648, para un gran total de $ 2.747.181.525, de la Alta Consejería para la Seguridad.

En cuanto a la Tasa de Delitos de Villavicencio el delito de mayor impacto, es decir el homicidio, disminuyó en un 8%, pasando de 144 casos en el 2017 a 133 en el 2018,  hurto común, es decir, a residencias, comercio y personas, se presentó una reducción del 12% con 869 casos menos respecto al año anterior. Así mismo, en el tema de hurto de automotores, la reducción fue del 35% presentando 33 hechos menos y en cuanto a motocicletas, durante el 2018 se presentaron 18 casos menos que en 2017 .

En el sector Educación, la Alcaldía ha Invertido $5.800.000 de pesos en mejoramientos locativos para las 78 sedes educativas en Villavicencio (Germán Arciniegas, Departamental de la Esperanza, Silvia Aponte, Vanguardia sede Puente Abadía, Santa Inés, Instituto Técnico Industrial, Jhon F Kennedy, Pío XII, entre muchos otros).

Construcción de 6 polideportivos en las Instituciones Educativas, construcción de 4 escuelas rurales (Bella Suiza, Barcelona, Cairo Alto y Lusitania), remodelación total del Colegio Bachillerato Femenino, mejoramiento en la infraestructura en el Colegio Normal Superior construyendo un edificio de tres pisos, 11 aulas de clases, sala de bilingüismo, de profesores, baterías sanitarias, entre otros impactando así a 86.000 estudiantes. $6.684.732.490 invertido en dotación de muebles y equipos divididos así: 17.000 pupitres, aulas especializadas para los laboratorios de física, química, robótica y biología,  aulas de sistemas, de idiomas, sala para profesores, gimnasio, sillas plásticas, entre muchos otros equipos. Convenio con la Unillanos para capacitación en inglés para los docentes.

El Medio Ambiente en Villavicencio ha sido ejemplo a seguir para la región ya que cuenta con el plan de ornato más ambicioso, así como la creación del plan de manejo de residuos sólidos, reforestación de los caños Buque y Gramalote disminuyendo así la degradación ambiental del municipio. A su vez se ha apoyado la labor de los recicladores entregándoles 44 triciclos, 325 uniformes y más de 250 capacitaciones en el manejo de estos residuos.

La ESE Municipal que atiende a la población de régimen subsidiado y no asegurada de Villavicencio creó la línea 018000 para atender a sus usuarios, amplio el servicio de toma de muestra en el centro de salud del morichal

Top 10 
Este es un listado de los 10 proyectos más grandes y para recordar del Alcalde Wilmar Barbosa en Villavicencio:

Obra que iniciamos, obra que terminamos 
 “Villavicencio está en obra” 
 Subsidios para vivienda
 Legalización de barrios y parques
 Corredor ecológico
 72 parques remodelados
 Mejoramientos locativos y dotación de equipos a 74 Instituciones educativas
 Reducción en índices de inseguridad
 Dotación en mantenimiento, maquinaria y vehículos a los organismos de seguridad
 “Enamórate de Villavicencio” 
 Construcción de una nueva bocatoma y línea de aducción

Gabinete 
El gabinete municipal de la ciudad de Villavicencio durante la alcaldía de Wilmar Barbosa está compuesto por veintiún secretarías.

·        Secretaría de Gobierno y Postconflicto: Alex Zarate Hernández (julio de 2018-Actualidad) 

·        Secretaría de Planeación: Nelson Rodríguez Ortiz (octubre de 2018- Actualidad) 

·        Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana: Maritzabel Ramírez Gómez (enero de 2016-Actualidad)

·        Secretaría de Educación: Jorge Daniel Beltrán Bohórquez (septiembre de 2017-Actualidad) 

·        Secretaría de la Mujer: Leila Rosa Peña Cadena (enero de 2016-Actualidad) 

·        Secretaría de Competitividad y Desarrollo Rural: Wilmer Orlando Roa Rodríguez (octubre de 2018-Actualidad) 

·        Secretaría de Salud: Jorge Hernán Mojica Molinares (enero de 2018-Actualidad)

·        Secretaría de Desarrollo Institucional: Jenny Andrea Aguirre Morales (enero de 2016-Actualidad) 

·        Secretaría de Control Físico: Giovanny Eduardo Marín Ávila (octubre de 2018-Actualidad) 

·        Secretaría de Infraestructura: Diana Carolina Vigoya Guzmán (enero de 2016-Actualidad)

·        Secretaría de Hacienda: Dolly Forero Gracias (enero de 2016-Actualidad) 

·        Secretaría Privado: Francisco Jacobo Matus Diaz  (julio de 2017-Actualidad) 

·        Secretaría de las TIC´S: Fernando Yesid Cadena Bayona (enero de 2018-Actualidad)

·        Secretaría de Medio Ambiental: Ana María Sendoya García (octubre de 2018-Actualidad)

·        Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia Ciudadana: TC Andrés Felipe Segura Buendía (octubre de 2017-Actualidad)

·        Villavivienda: Gabriel Felipe Suescun Torres (enero de 2016-Actualidad)

·        Oficina de Contratación : Mauricio Andrés González Jaramillo (octubre de 2018-Actualidad)

·        Oficina Asesora Jurídica: Germán Andrés Pineda Baquero  (enero de 2016-Actualidad)

·        Oficina Control Interno Disciplinario: Willinton Cordero Chávez  (junio de 2017-Actualidad)

·        Oficina Control Interno Sonia Dolores Rey Ruiz  (enero de 2016-Actualidad) 

·        CORCUMVI: Jaime Andrés Morales Castro  (octubre de 2018-Actualidad) 

·        EAAV: Jaime Jiménez Garavito  (julio de 2017-Actualidad) 

·        Terminal de Transportes de Villavicencio: Alcides Andrés Socarras Jacome (enero de 2016-Actualidad)

·        ESE Municipal: Juan José Muñoz Robayo (junio de 2018-Actualidad) 

·        Instituto de Turismo de Villavicencio: Lucas Andrés Orozco Sanceno (enero de 2016-Actualidad)

·        IMDER: Edwin Guarnizo Anzola (diciembre de 2018-Actualidad)

Controversias 
En el 2018 a causa de dos avalanchas por la ola invernal se destruyeron 238 m de tubería, sumándole la compleja ubicación geográfica de la bocatoma (4 horas de Villavicencio subiendo por una montaña a pie porque no entra vehículos) Villavicencio tuvo que pasar 10 meses con la prestación interrumpida del servicio de agua por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio-EAAV. La destrucción de la línea de aducción en dos diferentes puntos y la bocatoma de Quebrada La Honda y la ejecución de obras de protección en otros cinco sitios. No obstante, ante esta problemática la Alcaldía gestionó con el Ministerio de Vivienda y Ecopetrol una nueva bocatoma y línea de aducción que resolvería de raíz el problema del Acueducto en Villavicencio.

Enlaces externos 
 Alcaldía de Villavicencio

Nacidos en Villavicencio
Alcaldes de Villavicencio